Appalto ima više značenja:
 Appalto, Arezzo
 Appalto, Firenze
 Appalto, Modena